Геральд (умер в 732 году) — святой игумен из Майо. День памяти — 13 марта.

Святой Геральд (Gerald) родился в Нортумберленде, Англия. Он стал монахом в Линдисфарне и, вероятно, последовал за св.  на остров Инишбофин (Innisbofin Island), Голуэй, Ирландия, когда в Нортумберленде была заменена в кельтская литургическая практика.

Он был монахом и настоятелем монастыря, впоследствии известно как Мейо Саксонский, который св.Колман основал для англичан в рамках ссоры между английскими и ирландскими монахами. Монастырь процветал и был настолько известен эрудицией своих монахов, что в переписке с ними состоял благословенный Алкуин (Alcuin, память 19 мая). Святой Геральд дожил до преклонного возраста и, быть может, стал свидетелем введения римских правил в его монастыре. Иногда сообщается, что св. Геральд был поставлен во епископа, однако определённости в этом нет.

Считается, что св. Геральд был основателем монастырей в Элитерии (Elytheria), или Темпуль-Геральд (Tempul-Gerald) в Коннахте, в Теагна-Саксон (Teaghna-Saxon), а также обитель, которую он поместил под покровительство своей сестры Сегреции (Segretia). Он скончался в Голуэе, Ирландия, и был похоронен в Майо, где храм, освящённый в его честь, сохранился до наших дней.

Литература 
 Attwater, D. (1983). The Penguin Dictionary of Saints, NY: Penguin Books.
 Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
 Delaney, J. J. (1983). Pocket Dictionary of Saints, NY: Doubleday Image.
 Encyclopedia of Catholic Saints, July. (1966). Philadelphia: Chilton Books.
 Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of Saints. Oxford: Oxford University Press.
 Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). Butler's Lives of the Fathers, Martyrs, and Other Principal Saints. London: Virtue & Co.

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые
 Свт. Геральд (Гаралт), епископ и игумен Маг Эо саксонского.
 Икона

Персоналии по алфавиту
Святые Англии
Святые по алфавиту
Святые Ирландии
Умершие в 732 году
Христианские святые VIII века
Католические святые